Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»
 Плещут холодные волны